Shripad Narayan Agashe (1939 -) foi um botânico  indiano.

Ligações externas
  

Botânicos da Índia